Весенний — топоним в России:

Посёлки 
 Весенний — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Весенний — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Весенний — посёлок в Тарасовском районе Ростовской области.
 Весенний — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Весенний — покинутый посёлок в Билибинском районе Чукотского автономного округа.

Другое 
 Весенний — микрорайон в Первомайском районе Новосибирска.
 Весенний — остров архипелага Северная Земля.

См. также 
 Весенний проезд
 Весенний переулок
 Весеннее